Niemcy:
 Kothen – dzielnica Wuppertalu
 Kothen – dzielnica gminy Motten, w powiecie Bad Kissingen, w kraju związkowym Bawaria

Zobacz też:
 Köthen
 Köthen (Anhalt)